

Patronymes 
Gouskov (masculin ; ) ou Gouskova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Gouskov (1976-), joueur de hockey sur glace russe
 Alexeï Gouskov (1958-), acteur et producteur russe

Patronyme russe